Miasta w Australii:
 Hill Top – miejscowość w stanie Nowa Południowa Walia

Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Hill Top – miejscowość w Barnsley, w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Bradford, w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Burnopfield and Dipton, w hrabstwie Durham (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Clint cum Hamlets, w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Dacre, w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Doncaster, w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Eggleston, w hrabstwie Durham (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Esh, w hrabstwie Durham (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Salford, w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Kirklees, w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Leeds, w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Arley, w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Nuneaton and Bedworth, w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Rotherham, w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Sheffield, w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w Sandwell, w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Hill Top – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)